Bona kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Annaba, provinshuvudstad,

Frankrike 

 Bona, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Indonesien 

 Desa Bona, administrativ by, Provinsi Bali,

Senegal 

 Bona (ort i Senegal), Région de Sédhiou,

Sverige 

 Bona, Motala kommun – Säteri och före detta uppfostringsanstalt, numera småort i Motala kommun
 Bona gård – Säteri på Munsö, Ekerö kommun

Övrigt 
 Bona – att polera golv eller möbler, se bonvax
 Bona Folkhögskola – en folkhögskola i Motala
 Bona av Pisa, helgon

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Senegalförgreningar